

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Kruf“ beginnt.

Kruf 



Kruff 
 Krufft, Nicolaus von (1779–1818), österreichischer Komponist

Kruft 
 Kruft, Hanno-Walter (1938–1993), deutscher Kunsthistoriker